Église Saint-Valérien de Saint-Valérien (Yonne)
 Église Saint-Valérien de Tournus
 Église Saint-Valérien de Châteaudun
 Église Saint-Valérien de Chitry